Biesheuvel ist der Familienname folgender Personen:

 Barend Biesheuvel (1920–2001), niederländischer Politiker und Ministerpräsident
 J.M.A. Biesheuvel, niederländischer Schriftsteller
 Simon Biesheuvel, südafrikanischer Psychologe